Ран — многозначное понятие и аббревиатура:

 Ран ( — кража, ограбление) — в германо-скандинавской мифологии великанша (йотун), штормовое божество моря, сестра и жена Эгира.
 Ран — собственное имя звезды Эпсилон Эридана, присвоенное в декабре 2015 года Международным астрономическим союзом в честь скандинавского морского божества.
 «Ран» ( — хаос) — историческая драма, 1985 год, Япония. Режиссёр — Акира Куросава.

 РАН (Российская академия наук) — высшая научная организация Российской Федерации, ведущий центр фундаментальных исследований в области естественных и общественных наук в стране.

Носители фамилии 
 Ран, Ави (1963—1987) — израильский футболист.
 Ран, Хельмут (1929—2003) — немецкий футболист, нападающий, чемпион мира 1954 года.
 Ран, Отто (1904—1939) — немецкий писатель и исследователь, археолог-любитель, сотрудник Аненербе, оберштурмфюрер СС.
 Ран, Эяль (род. 1972) — израильский профессиональный теннисист и теннисный тренер.
 Ран Якумо — кицунэ, персонаж Touhou Project.

См. также 
 Революционная армия народа